2 miejscowości w Polsce: 
 Koszajec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów 
 Koszajec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno